A 2012-es WTCC japán nagydíj volt a 2012-es túraautó-világbajnokság tizedik fordulója. 2012. október 21-én rendezték meg a Suzuka East Circuit-en, Japánban.

Időmérő 

 Y – Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

További információk 

 Hivatalos végeredmény

Japan
Autóversenyzés Japánban